Gornje Selo je lahko:
 Gornje Selo, Hrvaška
 Gornje Selo, zaselek Trstenika na Pelješcu, Hrvaška
 Gornje Selo, Črna gora